Реклю́ () — фамилия французского происхождения, происходящая от слова «затворник». Известные носители:

Известная семья, давшая Франции учёных и анархистов
 Реклю, Жак (1796—1882) — протестантский священник, имевший 18 детей, из них четверо умерли в младенчестве.
 сын Жака Реклю, Эли (1827—1904) — журналист и этнолог.
 его сын Реклю, Поль — анархист, инженер и профессор.
 сын Жака Реклю, Элизе (1830—1905) — географ, активист французского анархизма.
 сын Жака Реклю, Онезим (1837—1916) — географ.
 сын Онезима Реклю, Морис (1863—1972) — историк.
 сын Жака Реклю, Арман (1843—1927) — морской офицер-инженер.
 сын Жака Реклю, Поль (1847—1914) — хирург.